Richmond es el nombre de tres pueblos en Wisconsin:

 Richmond (condado de St. Croix, Wisconsin)
 Richmond (condado de Shawano, Wisconsin)
 Richmond (condado de Walworth, Wisconsin)